2010 Голяма награда на Европа е 20-о за Голямата награда на Европа и девети кръг от сезон 2010 във Формула 1, провежда се на 27 юни 2010 година на пистата Валенсия, Испания.

Преди състезанието 
Няколко отбора правят промени по болидите си, като „Ферари“ поставят двусекционен дифузьор, използван от „Ред Бул“ в предната ГП, а „Мерцедес“ и „Рено“ правят по-леки промени на дифузьора.

В квалификациите в събота обаче, „Мерцедес“ се провалят, след като Михаел Шумахер се класира на 15-о място, а Нико Росберг е 12-и. Фернандо Алонсо за момент е начело, но остава четвърти за старта на състезанието. Колите на „Ред Бул“ на Фетел и Уебър отново заемат първата редица, след провала си в Канада. Луис Хамилтън е пред испанеца на 3-то място.

Състезание 
Състезанието започва, като Хамилтън изпреварва Марк Уебър за втората позиция. След това австралиеца е изпреварен и от няколко други състезатели. Хамилтън, който е вече зад лидера, го допира, но и двата болида продължават без сериозни повреди. По-назад Ярно Трули се сблъсква с единия болид на „Върджин“, поврежда задното крило на колата и трябва на няколко пъти да спре в бокса.

В деветата обиколка Марк Уебър, който преди това също посещава бокса, излиза зад „Лотус“-а на Хейки Ковалайнен. Болидът на „Ред Бул“ се удря в задната част на колата на „Лотус“, преобръща се и се блъска право в предпазните гуми. Ковалайнен се завърта, удря се на свой ред в гумите и отпада.

След това повечето пилоти посещават механиците на своите отбори, което довежда до големи промени в класирането. Себастиян Фетел и Луис Хамилтън запазват позициите си, но трети излиза Камуи Кобаяши от „Заубер“. Той продължава да заема тази позиция шест обиколки преди финала, когато Дженсън Бътън го изпреварва. Инцидента Уебър-Ковалайнен се повтаря, когато Тимо Глок се бори за място с Бруно Сена. Болидите им се удрят, което довежда до повреда на „Върджин“-а на германеца.

Междувременно Хамилтън е наказан с преминаване през бокса, след като изпреварва колата за сигурност след катастрофата на Уебър. Фетел печели втора победа за този сезон след Гран при на Малайзия. Хамилтън остава на втора позиция, съотборника му Бътън – на трета. След тях са Барикело, Кубица, Сутил, Кобаяши, Буеми, Алонсо и Де ла Роса.

След състезанието Бътън, Барикело, Кубица, Сутил, Буеми, Де ла Роса, Петров и Лиуци са наказани с прибавяне на 5 секунди, поради превишена скорост при кола за сигурност на пистата. Тимо Глок получава 20 секунди наказание поради пропускане на сини знамена.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Европа
Спорт във Валенсия
Автомобилен спорт в Испания